Needles henviser til forskellige geografiske områder: 

Needles, Black Hills – granitformationer i Black Hills, South Dakota, USA.
Needles, Californien – en by i Mojave-ørkenen i Californien, USA.
The Needles, England – en geologisk formation ud for  Isle of Wight, England.
The Needles, Utah – den sydøstlige del af Canyonlands National Park, Utah, USA .